Agia Varvara kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ayía Varvára (ort), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Dimos Agia Varvara, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Agía Varvára (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Agía Varvára (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Imathías,